Itati steht für 
 Departamento Itatí, Argentinien
 Isla Itatí, Insel der Antarktis
 Itati (Rio Grand do Sul), Gemeinde in Brasilien

Siehe auch:
 San Antonio de Itatí